Гандельсман — еврейская фамилия.

 Гандельсман, Владимир Аркадьевич (род. 1948) — русский поэт и переводчик.
 Гандельсман, Джонатан (Евгений Юрьевич, род. 1978) — американский скрипач.
 Гандельсман, Марцели (1882—1945) — польский историк еврейского происхождения, медиевист, методолог истории.
 Гандельсман, Юрий Борисович (род. 1951) — советский, израильский и американский альтист, педагог.
 Гандельсман — первоначальная фамилия композитора Александра Борисовича Журбина (род. 1945).